Amerikai Egyesült Államok
New Plymouth, idahói város
 Új-Zéland
New Plymouth, város az Északi-szigeten